328 км, 328-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 328 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Московской железной дороги в Московской области. Код 192614.
 328 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Свердловской железной дороги в Свердловской области. Код 772522.
 328 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 448588.